la Tour d'Ulster, mémorial britannique, située en France sur le territoire de la commune de Thiepval (Somme) ;
 le Tour d'Ulster, course cycliste disputée en Irlande du Nord.